

Чеканець () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Невестино.
 Чеканець () — село в Софійській області. Входить до складу общини Драгоман.